Terabjanka ima više značenja:
 Terabjanka (Salerno)
 Terabjanka (Sasari)
 Terabjanka (Teramo)